Montrond (Hautes-Alpes)
Montrond (Jura)
ook:
Montrond-le-Château,  Doubs 
Montrond-les-Bains,  Loire 
Saint-Amand-Montrond,  Cher